Tre unità della US Navy sono state battezzate Macon, in onore dell'omonima città della Georgia.

 – dirigibile rigido varato nel 1933; affondato per un cedimento strutturale il 12 febbraio 1935
 – fregata  ordinata nel 1943 e cancellata, prima di essere impostata, il 31 dicembre 1943
 – incrociatore pesante  varato nel 1944

Note 

Macon